Каратеодо́ри (, ) — фамилия греческого происхождения. Известные носители (в алфавитном порядке):
 Каратеодори, Александр (1833—1906) — турецкий политический деятель фанариотского происхождения.
 Каратеодори, Константин (1873—1950) — немецкий математик греческого происхождения.
 Каратеодори, Стефан (1789—1867) — турецкий врач.